Bundestagswahlkreis 226 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Weilheim (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Traunstein (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Kulmbach (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Erlangen (1949 bis 1961)